Эта страница обо всех участницах японской J-pop группы Morning Musume.

Группа известна своим постоянно меняющимся составом, с «выпускными» и прослушиваниями, проводимыми почти каждый год.
По состоянию на 26 августа 2019 года в общей сложности было 44 участниц (с 1997 года по настоящее время), 28 выпускниц, 2 участницы, с которыми разорвали контракт, и 15 поколений.

Участницы

Текущий состав

Поколения

1 поколение (1997) 
 Юко Накадзава (中澤裕子, выпустилась 15 апреля 2001 года)
 Ая Исигуро (石黒彩, выпустилась 7 января 2000 года)
 Каори Иида (飯田圭織, выпустилась 30 января 2005 года)
 Нацуми Абэ (安倍なつみ, выпустилась 25 января 2004 года)
 Аска Фукуда (福田明日香, выпустилась 18 апреля 1999 года)

2 поколение (1998) 
 Кэй Ясуда (保田圭, выпустилась 5 мая 2003 года)
 Мари Ягути (矢口真里, покинула 14 апреля 2005 года)
 Саяка Итии (市井紗耶香, выпустилась 21 мая 2000 года)

3 поколение (1999) 
 Маки Гото (後藤真希, выпустилась 23 сентября 2002 года)

4 поколение (2000) 
 Рика Исикава (石川梨華, выпустилась 7 мая 2005 года)
 Хитоми Ёсидзава (吉澤ひとみ, выпустилась 6 мая 2007 года)
 Нодзоми Цудзи (辻希美, выпустилась 1 августа 2004 года)
 Ай Каго (加護亜依, выпустилась 1 августа 2004 года)

5 поколение (2001) 
 Ай Такахаси (高橋愛, выпустилась 30 сентября 2011 года)
 Асами Конно (紺野あさ美, выпустилась 23 июля 2006 года)
 Макото Огава (小川麻琴, выпустилась 27 августа 2006 года)
 Риса Ниигаки (新垣里沙, выпустилась 18 мая 2012 года)

6 поколение (2003) 
 Мики Фудзимото (藤本美貴, покинула 1 июня 2007 года)
 Эри Камэи (亀井絵里, выпустилась 15 декабря 2010 года)
 Саюми Митисигэ (道重さゆみ, выпустилась 26 ноября 2014 года)
 Рэйна Танака (田中れいな, выпустилась 31 мая 2013 года)

7 поколение (2005) 
 Кохару Кусуми (久住小春, выпустилась 6 декабря 2009 года)

8 поколение (2006/2007) 
 Айка Мицуи (光井愛佳, выпустилась 18 мая 2012 года)
 Ли Чунь (ジュンジュン, выпустилась 15 декабря 2010 года)
 Цянь Линь (リンリン, выпустилась 15 декабря 2010 года)

9 поколение (2011) 
 Мидзуки Фукумура (譜久村聖)
 Эрина Икута (生田衣梨奈)
 Рихо Саяси (鞘師里保, выпустилась 31 декабря 2015 года)
 Канон Судзуки (鈴木香音, выпустилась 31 мая 2016 года)

10 поколение (2011) 
 Харуна Иикубо (飯窪春菜, выпустилась 16 декабря 2018 года)
 Аюми Исида (石田亜佑美)
 Масаки Сато (佐藤優樹, выпустилась 13 декабря 2021 года)
 Харука Кудо (工藤遥, выпустилась 11 декабря 2017 года)

11 поколение (2012) 
 Сакура Ода (小田さくら)

12 поколение (2014) 
 Харуна Огата (尾形春水, выпустилась 20 июня 2018 года)
 Мики Нонака (野中美希)
 Мариа Макино (牧野真莉愛)
 Аканэ Хага (羽賀朱音)

13 поколение (2016) 
 Каэдэ Кага (加賀楓)
 Рэйна Ёкояма (横山玲奈)

14 поколение (2017) 
 Тисаки Морито (森戸知沙希)

15 поколение (2019) 
 Рио Китагава (北川莉央)
 Хомарэ Окамура (岡村ほまれ)
 Мэй Ямадзаки (山﨑愛生)

Лидеры группы

Лидеры 
У группы всегда есть лидер и суб-лидер, хотя это всего лишь формальность. Такахаси Ай будучи лидером, сказала, что эта роль всего лишь включает в себя поддержку остальных участниц группы, в то время как Ниигаки Риса будучи суб-лидером, сказала, "У меня нету обязанностей в этой роли, но я хочу поддержать лидера".
Самый долгий срок лидера группы у Ай Такахаси - 4 года и 3 месяца, у Мики Фудзимото самый короткий срок лидерства - 26 дней. 27 ноября 2014, Мизуки Фукумура стала 9-м лидером Morning Musume, и самой молодой участницей, ставшей лидером группы.

Суб-лидеры 
Впервые роль суб-лидера появилась 16 апреля 2001 года, когда Каори Иида стала вторым лидером. Во время лидерства Ниигаки Риса суб-лидера не было до 19 мая 2012 года, когда лидерство перешло к Саюми Митисигэ, а Рэйна Танака стала неофициальным суб-лидером с 19 мая 2012 года до 21 мая 2013 г. С 21 мая 2013 года, когда из группы выпустилась Рэйна Танака, Мидзуки Фукумура и Харуна Иикубо стали суб-лидерами, впервые в истории группы сразу два суб-лидера. 26 ноября 2014 года, когда Мидзуки Фукумура стала лидером, Эрина Икута стала девятым суб-лидером вместе с Харуной Иикубо.

Цвета участниц 
У каждой участницы группы есть собственный цвет одежды и товаров для различия с остальными участницами. Со временем, поскольку некоторые участницы покидают группу, текущие или новые участницы имеют возможность изменить свой текущий цвет на другой, который свободен. Ни у одной участницы нету одинаковых цветов, они могут быть лишь слегка похожи.

Наследные цвета участниц 
Официальные цвета участниц были впервые представлены весной 2005 года, для весеннего концерта были выпущены товары (футболки и т.д.) с цветам участниц.

Время участниц в составе группы

Наставники 
Система назначения наставников из старшего поколения для новых участниц впервые в истории группы началась с третьего поколения. После седьмого поколения наставниц не назначали, но, с появлением двенадцатого поколения, систему официально вернули.
 Третье поколение
 Саяка Итии → Маки Гото
 Четвертое поколение
 Кей Ясуда → Рика Исикава
 Мари Ягути → Хитоми Ёсидзава
 Каори Иида → Нодзоми Цудзи
 Маки Гото → Ай Каго
 Седьмое поколение
 Саюми Митисигэ → Кохару Кусуми
 Двенадцатое поколение
 Харуна Иикубо → Наставница для 12 поколения
 Тринадцатое поколение
 Харука Кудо → Наставница для 13 поколения
 Пятнадцатое поколение
 Каэдэ Кага, Рэйна Ёкояма → Наставницы для 15 поколения

Примечания 

Hello! Project
Morning Musume
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году